Il singolare del torneo di tennis North Miami Beach Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vince Spadea che ha battuto in finale Ota Fukárek 4-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Davide Sanguinetti (primo turno)
 Jarkko Nieminen (secondo turno)
 Jacobo Diaz-Ruiz (primo turno)
 André Sá (quarti di finale)

 Martin Lee (primo turno)
 Guillermo Coria (secondo turno)
 Raemon Sluiter (primo turno)
 Magnus Larsson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

North Miami Beach Challenger 2002